Das Castle Bluff ( für Burgklippe; ) ist ein  hohes Kliff an der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands. In den Larsemann Hills ragt es als höchster Punkt eines steilwandigen und markanten Gebirgskamms 1,9 km westlich der Law-Racoviță-Station auf.

Das Antarctic Names Committee of Australia gab ihm 1987 seinen deskriptiven Namen.

Weblinks 
 Castle Bluff im Composite Gazetteer of Antarctica (englisch)

Geographie (Antarktika)
Kliff
Larsemann Hills